Бакеу — місто в румунській Молдавії, Румунія
 Бакеу — жудець в румунській Молдавії, Румунія